(‚Friedensstifter‘) bezeichnet:

 UN Peacemaker, die Website der Vereinten Nationen zur Unterstützung von Mediatoren
 Mediatoren, siehe Mediation
 Colt „Peacemaker“, einen sechsschüssigen Revolver; siehe Colt Single Action Army
 The Great Peacemaker, einen legendären indianischen Propheten, siehe Deganawidah

Flugzeuge der US-Luftwaffe:
 einen schweren Bomber der 1950er Jahre, siehe Convair B-36
 Fairchild AU-23A Peacemaker, ein leichtes Angriffsflugzeug der 1970er Jahre

Kultur:
 The Peacemaker, einen US-amerikanischen Spielfilm mit dem deutschen Titel Projekt: Peacemaker
 Peacemaker (Comics), eine US-amerikanische Comic-Reihe
 Peacemaker (Fernsehserie), eine US-amerikanische Serie basierend auf der Comicfigur, aus dem Jahr 2022
 Peace Maker Kurogane, ein Manga
 Peacemaker (Roman), einen Roman von Howard Gordon, erschienen 2011
 ein Computerspiel von ImpactGames, welches den Nahostkonflikt simuliert

Siehe auch:

 Christian Peacemaker Teams, eine kirchliche Initiative, die ausgebildete Friedensfachkräfte in Konfliktregionen entsendet
 LGM-118 Peacekeeper, eine landgestützte Interkontinentalrakete der US-Streitkräfte
 Pacemaker (Begriffsklärung)
 Projekt: Peacemaker, Film